Libanotis vulgaris är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Libanotis vulgaris ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten L. v. vulgaris.

Källor 

Flockblommiga växter
vulgaris